Miejscowości w Polsce:
 Boguty-Milczki
 Boguty-Pianki
 Boguty-Rubiesze
 Boguty-Żurawie